Ильич — аул, находится в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики в 60 км юго-западнее Черкесска. Входит в состав муниципального образования Сторожевское сельское поселение. Около 250 дворов.

География 
Располагается у реки Большой Зеленчук в 10 км северо-западнее села Зеленчукская. Высота 500 метров над уровнем моря.

Население

Инфраструктура 
Газоснабжение аула начато в 2009 году.

Также в ауле действует библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Зеленчукского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина